Quart puede hacer referencia a:
 Quart, unidad de medida de volumen.
 Quart, municipio de la comarca del Gironés, Cataluña (España).
 Cuart de Poblet, municipio de la comarca de la Huerta Sur, Valencia (España).
 Quart de les Valls, municipio de la comarca del Campo de Murviedro, Valencia (España)
 Quart, municipio del Valle d'Aosta, (Italia).
 Quart, serie española de intriga y acción.
 Pere Quart, seudónimo que usó el poeta y dramaturga catalán Joan Oliver i Sallarès.
 Torres de Quart, torres medievales en el casco antiguo de Valencia.